Podvinje est un toponyme qui peut désigner :
 Podvinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Podvinje, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slavonski Brod, comitat de Brod-Posavina ;
 Podvinje, une localité de Slovénie située dans la commune de Brežice.